Bradley William Shaw (né le 28 avril 1964 à Cambridge dans la province de l'Ontario au Canada) est un joueur professionnel et un entraîneur canadien de hockey sur glace.

Biographie

Statistiques 

|-
| 1981-1982 ||67 d'Ottawa ||LHO ||68 ||13 ||59 ||72 ||24 ||15 ||1 ||13 ||14 ||4
|-
| 1982-1983 ||67 d'Ottawa ||LHO ||63 ||12 ||66 ||78 ||24 ||9 ||2 ||9 ||11 ||4
|-
| 1983-1984 ||67 d'Ottawa ||LHO ||68 ||11 ||71 ||82 ||75 ||13 ||2 ||27 ||29 ||9
|-
| 1984-1985 ||Whalers de Binghamton ||LAH ||24 ||1 ||10 ||11 ||4 ||8 ||1 ||8 ||9 ||6
|-
| 1984-1985 ||Golden Eagles de Salt Lake ||LIH ||44 ||3 ||29 ||32 ||25 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 1985-1986 ||Whalers de Binghamton ||LAH ||64 ||10 ||44 ||54 ||33 ||5 ||0 ||2 ||2 ||6
|-
| 1985-1986 ||Whalers de Hartford ||LNH ||8 ||0 ||2 ||2 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 1986-1987 ||Whalers de Binghamton ||LAH ||77 ||9 ||30 ||39 ||43 ||12 ||1 ||8 ||9 ||2
|-
| 1986-1987 ||Whalers de Hartford ||LNH ||2 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 1987-1988 ||Whalers de Binghamton ||LAH ||73 ||12 ||50 ||62 ||50 ||4 ||0 ||5 ||5 ||4
|-
| 1987-1988 ||Whalers de Hartford ||LNH ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 1988-1989 || AS Varèse || Serie A || 35 || 10 || 30 || 40 || 44 || 11 || 4 || 8 || 12 || 13
|-
| 1988-1989 ||Équipe du Canada ||Intl ||4 ||1 ||0 ||1 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 1988-1989 ||Whalers de Hartford ||LNH ||3 ||1 ||0 ||1 ||0 ||3 ||1 ||0 ||1 ||0
|-
| 1989-1990 ||Whalers de Hartford ||LNH ||64 ||3 ||32 ||35 ||30 ||7 ||2 ||5 ||7 ||0
|-
| 1990-1991 ||Whalers de Hartford ||LNH ||72 ||4 ||28 ||32 ||29 ||6 ||1 ||2 ||3 ||2
|-
| 1991-1992 ||Whalers de Hartford ||LNH ||62 ||3 ||22 ||25 ||44 ||3 ||0 ||1 ||1 ||4
|-
| 1992-1993 ||Sénateurs d'Ottawa ||LNH ||81 ||7 ||34 ||41 ||34 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 1993-1994 ||Sénateurs d'Ottawa ||LNH ||66 ||4 ||19 ||23 ||59 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 1994-1995 ||Knights d'Atlanta ||LIH ||26 ||1 ||18 ||19 ||17 ||5 ||3 ||4 ||7 ||9
|- 
| 1994-1995 ||Sénateurs d'Ottawa ||LNH ||2 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 1995-1996 ||Vipers de Détroit ||LIH ||79 ||7 ||54 ||61 ||46 ||8 ||2 ||3 ||5 ||8
|-
| 1996-1997 ||Vipers de Détroit ||LIH ||59 ||6 ||32 ||38 ||30 ||21 ||2 ||9 ||11 ||10
|-
| 1997-1998 ||Vipers de Détroit ||LIH ||64 ||2 ||33 ||35 ||47 ||23 ||1 ||11 ||12 ||30
|-
| 1998-1999 ||Vipers de Détroit ||LIH ||61 ||10 ||35 ||45 ||44 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 1998-1999 ||Capitals de Washington ||LNH ||4 ||0 ||0 ||0 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 1998-1999 ||Blues de Saint-Louis ||LNH ||12 ||0 ||0 ||0 ||4 ||4 ||0 ||0 ||0 ||0

|377 ||22 ||137 ||159 ||208 ||23 ||4 ||8 ||12 ||6

Références 

Naissance en avril 1964
Naissance à Cambridge (Ontario)
Joueur international canadien de hockey sur glace
Défenseur de hockey sur glace
Choix de repêchage des Red Wings de Détroit
Joueur des 67 d'Ottawa
Joueur des Whalers de Hartford
Joueur des Sénateurs d'Ottawa
Joueur des Blues de Saint-Louis
Joueur des Capitals de Washington
Joueur des Whalers de Binghamton
Joueur des Golden Eagles de Salt Lake (LIH)
Joueur des Knights d'Atlanta
Joueur des Vipers de Détroit
Joueur du HC Varèse
Champion de la Coupe Memorial
Gagnant du trophée Eddie-Shore
Entraîneur canadien de hockey sur glace
Entraîneur des Islanders de New York